Anhellia är ett släkte av svampar. Anhellia ingår i familjen Myriangiaceae, ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Anhellia